Pekka Tuomisto, finski hokejist, * 29. december 1960, Oulu, Finska.

Tuomisto je v finski ligi igral za klube Kärpät Oulu, Olympiajoukkue, HIFK Helsinki. Od tega sedem sezon za Kärpät Oulu in devet sezon za HIFK Helsinki, za Olympiajoukkue pa je odigral le eno prvenstveno tekmo v sezoni 1983/84. V svoji prvi članski sezoni 1980/81 je s klubom Kärpät Oulu osvojil svoj edini naslov finskega državnega prvaka. 

Za finsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je osvojil eno srebrno medaljo, in dveh svetovnih prvenstvih, kjer je bil prav tako dobitnik ene srebrne medalje. Leta 2000 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere 

|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 80
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 80/81
|
| 36
| 8
| 4
| 12
|
| 10
|
| 12
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 81/82
|
| 36
| 13
| 68
| 81
|
| 38
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 82/83
|
| 34
| 9
| 5
| 14
|
| 28
|
| 5
| 3
| 2
| 5
|
| 6
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 83/84
|
| 37
| 11
| 14
| 25
|
| 28
|
| 10
| 1
| 3
| 4
|
| 8
|-
| Olympiajoukkue
| Finska liga
| 83/84
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 84/85
|
| 36
| 8
| 7
| 15
|
| 26
|
| 7
| 2
| 3
| 5
|
| 4
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 85/86
|
| 36
| 13
| 12
| 25
|
| 24
|
| 5
| 2
| 1
| 3
|
| 0
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 86/87
|
| 44
| 28
| 19
| 47
| +19
| 42
|
| 9
| 3
| 3
| 6
| +2
| 4
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 87/88
|
| 44
| 26
| 17
| 43
|
| 36
|
| 6
| 2
| 3
| 5
|
| 6
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 88
|
| 8
| 2
| 1
| 3
| +6
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 88/89
|
| 44
| 18
| 18
| 36
|
| 48
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| +1
| 2
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 89/90
|
| 35
| 13
| 19
| 32
| +19
| 20
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| -2
| 0
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 90/91
|
| 42
| 21
| 8
| 29
| -6
| 49
|
| 3
| 1
| 1
| 2
| -3
| 0
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 91/92
|
| 44
| 22
| 13
| 35
| +9
| 51
|
| 9
| 0
| 4
| 4
| +3
| 0
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 3
| 1
| 4
| +4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 2
| 0
| 2
| +9
| '''4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 92/93
|
| 39
| 15
| 14
| 29
| +18
| 22
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -5
| 2
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 93/94
|
| 34
| 13
| 5
| 18
| +8
| 22
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| -5
| 0
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 94/95
|
| 44
| 6
| 9
| 15
| -2
| 16
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 95/96
|
| 43
| 2
| 5
| 7
| -1
| 20
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -5
| 27
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 665
| bgcolor="#7FFF00" | 233
| bgcolor="#7FFF00" | 240
| bgcolor="#7FFF00" | 473
| bgcolor="#7FFF00" | +83
| bgcolor="#7FFF00" | 500
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 86
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | 39
| bgcolor="#7FFF00" | -16
| bgcolor="#7FFF00" | 61
|}

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje

Finski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1988
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti Kärpät Oulu
Hokejisti Olympiajoukkue
Hokejisti HIFK Helsinki
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih